«Белая птица с чёрной отметиной» () — советский широкоформатный художественный фильм режиссёра Юрия Ильенко о трагической судьбе нескольких братьев-гуцулов в 1930-е — 1940-е годы. 

Один из значимых фильмов украинского поэтического кино 1970-х годов. Занимает 8-е место в списке ста лучших украинских фильмов по версии кинокритиков, составленном в 2021 году.

Сюжет 
События фильма происходят в период с 1937 по 1947 год на Буковине (ныне Черновицкая область Западной Украины), в гуцульском пограничном селении (на территории Румынии, а затем в УССР) на реке Черемош.

В этом селе живёт многодетная семья Леся Звонаря. Голод 1930-х годов и румынизация населения привели к повсеместному обнищанию. Чтобы выжить, Звонарь решает продать сыновей в батраки. На ярмарке старшего, Петра, арестовывают румынские солдаты, младшего, Георгия, берёт в работники местный священник, отец Мирон, остальные расходятся по богатым хозяйствам, занимаются сельскохозяйственными работами, валят лес. У священника растёт красавица-дочь Дана, в которую влюблены трое старших братьев (Пётр, Орест и Богдан). Она же не может выбрать кого-то одного из них, что приводит к ссоре между братьями. Эта любовь будет играть большую роль в жизни каждого из них, но счастья и любви не получит никто.

В 1940 году территория переходит к СССР, солдаты убирают пограничный столб, в селе праздник. Дана выходит замуж за красноармейца-тракториста Остапа, но в разгар свадьбы приходит известие о начале войны, и Дана уходит в лес с Орестом. Война разделяет братьев, они оказываются по разные стороны баррикад: Пётр служит в Красной Армии, а Орест примыкает к украинским националистам. Румыны сжигают избу Звонарей. Богдана отец прячет дома от призыва. Георгий, с детства влюблённый в местную обольстительницу Вивдю, женится на ней, но на следующее утро её убивает румынский офицер. Георгий уходит из села, разыскивая убийц. Дана уходит от Ореста, устав от жизни в лесу, и возвращается к отцу.

Конец войны. В село возвращаются с фронта Богдан (онемевший в результате контузии) и Пётр. Их отец Лесь погиб. Возвращается к жене Дане тракторист Остап, но его она не принимает. Пётр не знает, как сказать матери о том, что отец убит, не решается входить в дом. Встретив тракториста, он зовёт его жить в своём доме. Орест продолжает партизанить в лесах. Придя с дружками ночью домой к матери, он застаёт здесь тракториста, которого привязывают к трактору и сжигают живьём. Пётр пытается спасти его, но трактор взрывается, оба погибают.

Орест, уставший скрываться в горах, выходит на праздник в село — один, но вооружённый. Люди сторонятся его — слишком много людской крови на его руках. Не обращая ни на кого внимания, Орест находит в толпе Дану, танцует с ней. Появляется Богдан и обвиняет его в убийстве Петра. Орест бежит, сельчане гонят его, как дикого зверя, в горы. Орест погибает (кончает с собой либо от руки Богдана).

Наступают мирные дни. Сгоревший трактор ставят на постамент как памятник. Георгий стал врачом, он лечит людей, жизнь продолжается.

В ролях 
 Лариса Кадочникова — Дана, дочь отца Мирона
 Иван Миколайчук — Пётр Звонарь, старший сын, коммунист
 Богдан Ступка — Орест Звонарь, второй сын, представитель ОУН
 Юрий Миколайчук — Богдан Звонарь, третий сын
 Олег Полствин — Георгий Звонарь, четвёртый сын в детстве
 Михаил Ильенко — Георгий Звонарь, четвёртый сын
 Александр Плотников — Лесь Звонарь, отец братьев
 Наталия Наум — Катрина Звонариха, мать братьев
 Джемма Фирсова — Вивдя, сельская колдунья, любовь Георгия
 Василий Симчич — отец Мирон, отец Даны
 Леонид Бакштаев — Остап, красноармеец-тракторист
 Константин Степанков — «Зозуля», юродивый
 Николай Олейник — Роман, представитель ОУН (роль озвучил актёр Павел Морозенко)
 Владимир Шакало — пан Левицкий
 В эпизодах: Мария Миколайчук, Владимир Колесник, Вячеслав Винник, А. Владимиров, Константин Степанков-младший
 В фильме снимались жители сёл Буковины

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Юрий Ильенко, Иван Миколайчук
 Режиссёр-постановщик: Юрий Ильенко
 Оператор-постановщик: Вилен Калюта
 Художник-постановщик: Анатолий Мамонтов
 Художник по костюмам: Лидия Байкова
 Художник-декоратор: Николай Поштаренко
 Художник-гримёр: Яков Гринберг
 Звукооператор: Леонид Вачи
 Монтажёр: Наталья Пищикова

Награды 
 1971 — Золотая медаль — МКФ в Москве
 1972 — Премия «Серебряные сирены» — Кинофестиваль в Сорренто (Италия).

Примечания

Ссылки 
 «Белая птица с чёрной отметиной» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы-драмы СССР
Фильмы Юрия Ильенко
Лауреаты Московского кинофестиваля (Золотой приз)
Фильмы СССР 1971 года
Фильмы киностудии имени А. Довженко
Фильмы на русском языке
Фильмы на румынском языке
Фильмы на украинском языке
Фильмы об УПА